Груздево — деревня в Гагаринском районе Смоленской области России. Входит в состав Акатовского сельского поселения. 
 
Расположена в северо-восточной части области в 13 км к северо-востоку от Гагарина, в 19 км севернее автодороги . В 16 км южнее деревни расположена железнодорожная станция Колесники на линии Москва — Минск.

История 
Родовое гнездо графа Лопаткина-Ляжкина.

В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Гагаринского района (Смоленская область)